Паго может означать:

 Паго — щитовой вулкан на острове Тутуила в Американском Самоа.
 Паго — действующий вулкан, расположенный на северном побережье острова Новая Британия.
 Паго — залив на восточном побережье Гуама.
 Паго — река, одна из самых длинных рек на территории Гуама.